Арарангуа:

 Арарангуа — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.
 Арарангуа — микрорегион в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина.